Liebfrauenkirche is Duits voor Onze-Lieve-Vrouwekerk. Zie voor kerken met deze naam:
 Liebfrauenkirche (Arnstadt)
 Liebfrauenkirche (Bielefeld)
 Liebfrauenkirche (Bremen)
 Liebfrauenkirche (Dortmund)
 Liebfrauenkirche (Duisburg)
 Liebfrauenkirche (Hadamar)
 Liebfrauenkirche (Halberstadt)
 Liebfrauenkirche (Koblenz)
 Liebfrauenkirche (Mannheim)
 Liebfrauenkirche (Oberwesel)
 Liebfrauenkirche (Trier)
 Liebfrauenkirche (Wernigerode)
 Liebfrauenkirche (Westerburg)
 Liebfrauenkirche (Worms)

Zie ook:
 Frauenkirche
 Onze-Lieve-Vrouwenkerk